Се́верное Ту́шино — район в Москве, расположенный в Северо-Западном административном округе, а также одноимённое внутригородское муниципальное образование.

Территория и границы 
Район расположен на северо-западе Москвы, в составе Северо-Западного административного округа.

Граница района проходит по оси МКАД, Химкинского водохранилища, далее по осям северного проезда Химкинского бульвара, бульвара Яна Райниса и улицы Саломеи Нерис до МКАД.

Муниципалитет граничит с районами Куркино, Левобережный, Митино и Южное Тушино, а также с деревней Путилково и городом Химки Московской области.

Площадь территории района составляет 9,4 км².

На северо-востоке района, на берегу Химкинского водохранилища находятся остатки деревни Новобутаково (Новое Бутаково).

Герб и флаг 

Герб и флаг района утверждены и внесены в Геральдический реестр города Москвы с присвоением регистрационного номера 14 декабря 2004 года.

Герб района представляет собой щит московской формы с серебряной волнообразной нитью посередине, делящей его пополам. Над ней находится голубое поле с серебряными соколом и звездой, в части под ней — зелёное поле с красной, мурованной серебром стелой, которую окружают две золотые ели. Сокол напоминает о водившихся в этой местности соколах-сапсанах, а совместно с полярной звездой они символизируют находившийся поблизости в тридцатые годы XX века Центральный аэродром полярной авиации Северного морского пути, с которого брали своё начало экспедиции полярников. Стела символизирует мемориал, посвящённый героям-панфиловцам, принимавших участие в обороне Москвы в 1941 году. Серебряная волнообразная нить символизирует Химкинское водохранилище, по которому проходят границы района.

История 

Во времена неолита на территории района находилась стоянка Льяловской культуры, названная археологами «Алёшкино-1».

Территория нынешнего района Северное Тушино вошла в состав столицы в 1960 году. Массовая застройка территории района развернулась в середине 60-х — начале 70-х годов.

За последние десятилетия в районе организована определённая социально-культурная среда. Из детских и юношеских кружков и секций функционируют Центр детского и юношеского творчества «Тушино» и государственного Дома культуры «Алые паруса», культурно-досуговый центр «Радуга» и «Северное Тушино», центр моделизма. Основные участники молодёжной политики — Межрегиональная молодёжная общественная организация «Поколение Плюс», а также Молодёжный общественный совет при управе района Северное Тушино города Москвы. На территории Северного Тушина работают спортивные клубы «Ермакъ», «Дружба», спортивный клуб «Русь», секция фигурного катания.
В районе расположен парк парк «Северное Тушино», находящийся на берегу Химкинского водохранилища с развитой инфраструктурой. Благоприятная экологическая обстановка, созданная благодаря зелёным насаждениям и наличию воды, улучшается и крайне удачной розой ветров.

Улицы Северного Тушина названы в честь многих знаменитых людей. Основной магистралью района является улица Свободы. Улица Героев Панфиловцев названа в память 8-й Гвардейской стрелковой дивизии, сражавшейся в битве под Москвой по Волоколамскому направлению в 1941 году. На этой улице возведён мемориал Героям Панфиловцам. Улица Фомичёвой названа в честь лётчицы, Героя Советского Союза Клавдии Яковлевны Фомичёвой; улица Саломеи Нерис названа в память о народной поэтессе Литвы; бульвар Яна Райниса получил своё название по имени латышского поэта, переводчика, философа; улица Вилиса Лациса названа в память о латышском писателе и государственном деятеле.

Население

Транспорт

Метро 
В районе полностью находится станция  и северный вестибюль станции . Здесь же расположено электродепо «Планерное».

Наземный электротранспорт 
Трамвай 6 ( — Братцево) проходит по улице Героев Панфиловцев, соединяя Северное Тушино с районами Южное Тушино, Покровское-Стрешнево и Сокол. 
Ранее ходил троллейбусный маршрут 70 от  Белорусского вокзала до Братцева, проходя по бульвару Яна Райниса. Заменён автобусом т70 в ходе ликвидации московской троллейбусной сети.
От станции метро «Планерная» ходят химкинские троллейбусы 202 и 203, соединяющие район с соседним подмосковным городом.

Автобусы 
Связывают Северное Тушино с центром города, соседними районами, ЗелАО и Московской областью.

Автобусы: С3, Т, т70, 43, 62, 88, 88к, 96, 102, 173, 199, 212, 252, 267, 268, 268к, 368, 400к, 432, 678, 817, 865, 896, 959.

Пригородные маршруты: 154к, 469, 472, 696, 873, 946к, 948, 971к, 980, 981, 982, 1082, 1208к.

По границе Северного и Южного Тушина вдоль бульвара Яна Райниса также проходит ночной маршрут н12 (4-й мкр Митина — ).

Автомобильные дороги 
Основные автомобильные магистрали района: улица Свободы, улица Героев Панфиловцев, Планерная улица. По северо-западной границе района проходит МКАД.

Канатная дорога 
Запланировано строительство канатной дороги через Химкинское водохранилище: она должна связать станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал». По проекту время в пути между станциями составит 10 минут. Линия станет частью единой системы общественного транспорта Москвы.

Промышленность 
В районе нет крупных промышленных предприятий, но множество жителей трудится на заводах Москвы, Химок и Красногорска.

Наука и образование 
На улице Героев-Панфиловцев находятся филиал РХТУ имени Д. И. Менделеева, Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта, ПАО «Радиофизика».

Экология 

Экологическая обстановка в районе оценивается как благоприятная из-за находящийся на территории района многочисленных парковых зон и Химкинского водохранилища, а также отсутствия промышленных зон.

Парки, скверы и общественные пространства 
На территории района находятся природные территории, парки, скверы и небольшие озелененные общественные пространства.
Природно-исторический парк «Тушинский» – крупнейший озелененный участок в районе, имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. В границах района парк включает в себя Долину реки Братовки, Алешкинский лес, озелененный берег Бутаковского залива и Захарковский сад. В парке встречаются лесные массивы, луга, околоводные природные сообщества, нелесные древесно-кустарниковые насаждения. На территории обитают заяц-беляк, белка, лисица, ласка, также гнездятся крупные птицы.

Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» – парк, расположенный между Химкинским водохранилищем и улицей Свободы. Основан 17 апреля 1992 года, комплексно реконструирован в 2013 году. В парке имеются детские и спортивные площадки, есть насыпной и травяной пляжи для отдыха в теплый сезон, открыты кафе. На территории также находится Музей ВМФ России. Среди его экспонатов – дизельная подводная лодка Б-396, экраноплан «Орлёнок», десантно-штурмовой катер «СКАТ».

Сквер у памятника Героям-панфиловцам – зона отдыха с фонтаном и скамейками, расположенная у дома 12 корпус 1 по улице Героев Панфиловцев. Создана на месте озелененного участка по программе «Народный парк» в 2015 году.

Сквер на Планерной улице – участок, благоустроенный в период с 2016 по 2018 годы. Ограничен с севера северным вестибюлем станции метро «Планерная», а с юга – сквером на улице Фомичевой. В сквере стоят скамейки под навесами, оборудованы детские и спортивные площадки, проведено озеленение.

Сквер по улице Героев Панфиловцев – участок, расположенный между сквером на улице Фомичевой и станцией метро «Сходненская». Благоустроен в 2018 году.

Сквер Фомичевой – сквер на пересечении улиц Фомичевой и Героев Панфиловцев. В зоне отдыха находится памятный камень Клавдии Фомичевой (Фомичева – советская летчица, участница Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза). В результате благоустройства в 2018 году в сквере появились места для отдыха, в том числе скамейка в виде трехлопастного винта, что подчеркивает название улицы.

Химкинский бульвар – прогулочная зона от станции метро «Сходненская» до улицы Свободы. Полностью реконструирован в 2018 году. В сквере обустроены зоны отдыха для разных возрастных групп (в том числе – площадка для пожилого населения, на которой представлены шахматные столы и тренажеры для разработки суставов). На бульваре стоят парковые качели, разнообразные скамейки и стулья. Есть детская площадка, панна-футбол.

Бульвар на Туристской улице – озелененная зона отдыха, проходящая от бульвара Яна Райниса до улицы Героев Панфиловцев. В 2021 году благоустроен по программе «Мой район». В сквере обустроены места для тихого отдыха (скамейки, парковые качели), детские площадки (в том числе – одна музыкальная с установленными уличными ксилофонами), сделано новое освещение.

Многие улицы района озеленены, в том числе улица Свободы, бульвар Яна Райниса.

Религия 

В районе имеются следующие православные храмы и часовни.

Храмы
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцево. Адрес: улица Саломеи Нерис, дом 4, корп. 2. Действует воскресная школа.
 Храм Космы и Дамиана в Северном Тушине (приписной храм прп. Кирилла и Марии Радонежских). Адрес: ул. Вилиса Лациса, 2, стр. 3

Часовни
 Часовня в честь иконы Божией Матери «Целительница» при детской больнице № 7. Приписана к храму Покрова Пресвятой Богородицы в Братцево. Адрес: 125373, г. Москва, улица Героев Панфиловцев, 28.
 Часовня святого благоверного князя Димитрия Донского в Северном Тушино. Приписана к храму Покрова Пресвятой Богородицы в Братцево. Адрес: улица Туристская, напротив д. 20, корп. 1.
 Часовня вмч. и цел. Пантелеимона при детской больнице № 7. Приписана к храму Покрова Пресвятой Богородицы в Братцево. Адрес: улица Героев Панфиловцев, 28.
 Часовня иконы Божией Матери «Феодоровская» в Братцево. Приписана к храму Покрова Пресвятой Богородицы в Братцево. Адрес: улица Саломеи Нерис, 14.

Храм и часовни входят в состав Спасского благочиния Московской городской епархии Русской православной церкви.

Известные жители 
 Данилов, Дмитрий Алексеевич, писатель, автор повести «Дом десять» о жизни в районе.
 Латыпов, Куддус Канифович, лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Охлобыстин, Иван Иванович, актёр, режиссёр.
 Пыхин, Юрий Георгиевич, подводник, Герой Советского Союза.
 Титова, Галина Николаевна, диктор высшей категории Гостелерадио СССР
 Харламов, Валерий Борисович, хоккеист.
 Шаламов, Варлам Тихонович, писатель, в конце жизни пребывал в Доме престарелых на улице Вилиса Лациса.
Варвара Шмыкова, актриса.

См. также 
 Административно-территориальное деление Москвы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Северное Тушино
 Электронное издание районной газеты «Наше Северное Тушино»

Тушино